

Persone
Indro Montanelli (1909-2001) – giornalista italiano
Giacomo Montanelli (1877-1944) – arcivescovo cattolico italiano
Giuseppe Montanelli (1813-1862) – patriota italiano 
Wanda Montanelli (...) – politica e cantautrice italiana

Altro
Fondazione Montanelli Bassi – fondazione istituita a Fucecchio nel 1987
Giardini pubblici Indro Montanelli – parco di Milano, situato nella zona di Porta Venezia